Zastawie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Zastawie, un village dans le powiat de Biłgoraj.
 Zastawie, un village dans le powiat de Krasnystaw.
 Zastawie, un village dans le powiat de Łuków.
 Zastawie, un village dans le powiat de Puławy.
 Zastawie, un village dans la gmina d'Urszulin.
 Zastawie, un village dans la gmina de Wola Uhruska
dans d'autres voïvodies.
 Zastawie, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie.
 Zastawie, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Zastawie, un village dans la voïvodie de Mazovie.
 Zastawie, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale.